Корнизуело има више значења:

 Корнизуело (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Корнизуело (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику